sziget:
 Andros, sziget Görögország területén
 Andros, a Bahama-szigetek legnagyobb tagja
település:
 Andros, település a görög Andros szigetén